Sven Eriksson (1907-1992; dal 1936 mutò il suo nome in Sven Selånger) – sciatore nordico svedese
 Sven-Göran Eriksson (1948) – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore svedese